Елк (округ, Канзас)
Елк (округ, Пенсільванія)